Turisten kan avse:

S/S Turisten (1860) – ett svenskt passagerarfartyg, senare S/S Garibaldi
S/S Turisten (1887) – ett norskt passagerarfartyg
S/S Turisten (1888) – ett tidigare svenskt passagerarfartyg
M/S Turisten (1903) – ett danskt passagerarfartyg
M/S Turisten (1908) – ett svenskt passagerarfartyg
M/S Turisten (1914) – ett svenskt passagerarfartyg
 Ångfartygs AB Turisten – ett tidigare rederi i Trollhättan 1892–1918